«Пробуждая Мэдисон» () — американская драма 2011 года режиссёра . Фильм впервые был показан 2 мая 2011 года на кинофестивале Ньюпорт-Бич. Фильм был выпущен на DVD 12 июля 2011 года. Съемки проходили в Новом Орлеане.

Сюжет 
Главная героиня фильма — Мэдисон — живёт в Новом Орлеане. Пребывая в отчаянии и на грани суицида, она запирается в своей квартире на 30 дней. Используя видеокамеру для записи дневника, она даёт обещание, что если не сможет привести в порядок свою жизнь, то совершит самоубийство на 30-й день изоляции.

В ролях

Примечания

Ссылки 
  
 

Фильмы-драмы США
Фильмы США 2011 года